Lepotica in zver je lahko:

 Lepotica in zver, ljudska pravljica
 Lepotica in zver, medijska franšiza
 Lepotica in zver, film iz leta 1934
 Lepotica in zver, film iz leta 1946
 Lepotica in zver, film iz leta 1962
 Lepotica in zver, film iz leta 1978
 Lepotica in zver, film iz leta 1983
 Lepotica in zver, film iz leta 1987
 Lepotica in zver, film iz leta 1991
 Lepotica in zver, film iz leta 1992
 Lepotica in zver, film iz leta 2005
 Lepotica in zver, film iz leta 2009
 Lepotica in zver, film iz leta 2014
 Lepotica in zver, film iz leta 2017
 Lepotica in zver, igra iz leta 1951
 Lepotica in zver, odrski muzikal iz leta 1994